Kingsville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kingsville Township (Missouri)
 Kingsville Township (Ohio)